Bonk kan syfta på:

 Bonk – ett verktyg som används inom räddningstjänsten
 Bonk Business – ett fiktivt företag kreerat av konstnären Alvar Gullichsen
 Bonk (datorspelsserie) – en datorspelsserie

Personer
 Radek Bonk (1976–), en tjeckisk professionell ishockeyspelare
 Julia Bonk (1986–), en tysk politiker